189347 Qian – asteroide della fascia principale

Persone 

 Chen Qian – pentatleta cinese
 Ren Qian –  tuffatrice cinese